Diaglyptidea är ett släkte av steklar som beskrevs av Henry Lorenz Viereck 1913. Diaglyptidea ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Diaglyptidea